Konrad von Bayern ist der Name folgender Personen:
 Konrad I. (Bayern) (um 1020–1055), Herzog von Bayern und Herr von Zütphen
 Konrad II. (Bayern) (1052–1055), Herzog von Bayern
 Konrad von Bayern (um 1105–1154), Zisterzienser und Seliger
 Konrad von Bayern (1883–1969), Prinz von Bayern und Mitglied des Bayerischen Reichsrates